Angel Down peut désigner :
 Angel Down, un album de Sebastian Bach, sorti en 2007 ;
 Angel Down, une chanson de l'artiste américaine Lady Gaga.